Federació de Futbol de Burundi, màxima institució reguladora del futbol a Burundi
 Federació de Futbol de Belize, màxima institució reguladora del futbol a Belize
 Federació de Futbol de Bielorússia, màxima institució reguladora del futbol a Bielorússia